Interception peut faire référence à :
 Interception, une émission de radio diffusée sur France Inter,
 Interception, un type de mission de défense, notamment aérienne,
 Interception, une récupération de la balle lors d'une passe adverse en basket-ball,
 Interception, une récupération de la balle lors d'une passe adverse au football américain et au football canadien.
 Interception des précipitations, interception par le feuillage et les branches, des eaux météoritiques qui n'atteignent jamais la surface du sol.